Еліна Світоліна була чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Бояну Йовановські з рахунком 6–1, 7–6(7–2).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 кваліфікація Draw

Baku Cup, одиночний розряд
2014